Gustaf (von) Düben kan syfta på:

 Gustaf Düben den äldre, c:a 1628–1690, hovkapellmästare, organist och tonsättare
 Gustaf von Düben den yngre, 1660–1726, en svensk musiker och hovman
 Gustaf von Düben (diplomat), 1774–1812, diplomat
 Gustaf von Düben (läkare), 1822–92, medicinprofessor